Van der Laan ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard van der Laan (1955–2017), niederländischer Rechtsanwalt und Politiker (PvdA)
 Hans van der Laan (1904–1991), niederländischer Benediktinermönch und Architekt

 Michiel van der Laan, niederländischer Militär
 Shalisa van der Laan (* 1999), niederländische Sängerin
 Thim van der Laan (1924–1993), niederländischer Hochschulgründer

Van der Laan bezeichnet: 
 (2823) van der Laan, Asteroid